

Duitsland
 Oude synagoge (Dortmund)
 Oude Synagoge (Erfurt)
 Oude Synagoge (Essen)

Polen
 Oude Synagoge (Krakau)
 Oude Synagoge (Lublin)

Spanje
 Oude Synagoge (Barcelona)

Tsjechië
 Oude Synagoge (Libeň)
 Oudnieuwe Synagoge - Praag